

Astronomia
 21396 Fisher-Ives – asteroide della fascia principale
 21451 Fisher – asteroide della fascia principale

Geografia 

 Fisher – municipalità rurale del Manitoba

 Fisher – città della Contea di Poinsett, Arkansas
 Fisher – villaggio della Contea di Champaign, Illinois
 Fisher – villaggio della Parrocchia di Sabine, Louisiana
 Fisher – città della Contea di Polk, Minnesota
 Monte Fisher – montagna dell'Alaska

Persone 

Fisher – disc jockey australiano

Sport 
 Fisher Athletic Football Club – club calcistico di Londra

Statistica
 Test esatto di Fisher per la verifica d'ipotesi.

Altro 
 Fisher – cognome di lingua inglese

Pagine correlate
Fischer